Белуши () може да се отнася за:

 Джеймс Белуши
 Джон Белуши